Ein verborgenes Leben steht für:

 Ein verborgenes Leben (Roman), deutscher Titel des Romans The Secret Scripture von Sebastian Barry (2008)
 Ein verborgenes Leben – The Secret Scripture, irisches Filmdrama von Jim Sheridan (2016) nach dem Roman von Sebastian Barry
 Ein verborgenes Leben (Film), deutsch-amerikanisches Filmdrama von Terrence Malick (2019)